Eintritt verboten ist der Titel der Filme:
 Eintritt verboten, US-amerikanisches Filmdrama (Lost Boundaries) von Alfred L. Werker, siehe Wenn Eltern schweigen
 Eintritt verboten (1952), US-amerikanische Filmkomödie (Off limits) von George Marshall